Tennis-Herreneinzel der Olympischen Zwischenspiele 1906.

Die Bronzemedaille wurde aufgrund der besten Leistung gegen die Finalisten an Zdeněk Žemla vergeben, der gegen Germot einen Satz gewinnen konnte.

Insgesamt nahmen 18 Spieler aus sechs Nationen am Wettbewerb teil.

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2 

 w. o. = kampfloser Einzug in nächste Runde

Literatur 
 Bill Mallon: The 1906 Olympic Games. McFarland & Company, Inc., Jefferson, North Carolina 1998, ISBN 0-786440-67-8.

Tennis-Herreneinzel
1906
Tennisturnier in Athen
Tennisturnier 1906